Павел Иванович Ершов:
 Ершов, Павел Иванович (1914—1981) — советский дипломат.
 Ершов, Павел Иванович (1922—1944) — Герой Советского Союза.